Зіра́цький джамоат () — джамоат у складі Кулобського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Зіракі.

Населення — 27118 осіб (2010; 26439 в 2009).

До складу джамоату входять 18 сіл:

Примітки 

Джамоати Кулобського району